La zone Kembata Tembaro est l'une des zones de la région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie.

Woredas 
En 2007, la zone est composée de huit woredas :

 Angacha ;
  ;
  ;
 Durame ;
  ;
 Kacha Bira ;
 Kedida Gamela, ou Kediada Gambela ;
 .

Notes et références 

Zone dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud